Félines (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Félines (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy